Макларън MP4-12 е болид от Формула 1 с който отборът на Макларън участва за сезон 1997. Той е пилотиран от Мика Хакинен и Дейвид Култард.

Отборът завършва на 4-та позиция при конструкторите с 64 точки както и 4 победи в актива си.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1